El término nun hace referencia a varios artículos:
Nun, la decimocuarta letra del alfabeto fenicio.
Nun, la decimocuarta letra del alfabeto hebreo.
Nun, la vigesimoquinta letra del alfabeto árabe.
Nun, el «océano primordial» según la mitología egipcia.
Nun, fue el padre de Josué, el sucesor de Moisés en el camino a la Tierra Prometida.